Die Abkürzung DJS steht für:
 Deutsche Journalistenschule
 Clipper DJS – Verein Clipper Deutsches Jugendwerk zur See
 Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz, Verein linker Juristen

DJS